Wassili Iwanowitsch steht für:

 Wassili III. (1479–1533), Großfürst von Moskau
 Wassili Iwanowitsch Tschapajew (?–1919), Kommandeur der Roten Armee